Langenberg (berg), hoogste berg van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Langenberg (Duitsland), plaats in Duitsland
 Langenberg (Rijnland), deel van de stad Velbert en vroegere gemeente in Noordrijn-Westfalen
 Langenberg (Boxtel), buurtschap in de gemeente Boxtel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Langenberg (Brunssum), buurt in de gemeente Brunssum in de Nederlandse provincie Limburg
 Arend Langenberg, Nederlands voice-over en radionieuwslezer
 De Langenberg, restaurant in Ede
 Rik van de Langenberg, Nederlands voetballer